Ibrahim al-Muàyyad, príncep abbàssida (s. IX-X)
 Al-Muàyyad Xaykh (1369-1421), sultà mameluc burjita (1412-21)